Kronoberg désigne, en Suède :

 Le comté de Kronoberg, dans le sud du pays.
 Kronoberg, localité de la commune de Växjö.